Wu kan syfta på:
 Wu (namn), ett vanligt kinesiskt efternamn 
 Wu (dialekt)
 Wu (region)
 Wu (stat), Vår- och höstperioden
 Östra Wu, De tre kungadömena
 Wu (De tio rikena), De fem dynastierna och De tio rikena
 Wu-skolan, konstriktning under den kinesiska Mingdynastin
 Western Union
 Chien-shiung Wu
 Wu Cheng'en
 Wu Daozi
 Ta-You Wu
 Han Wudi
 Jin Wudi
 Liang Wudi
 Mästare wu